Харбинский научно-технический университет () в Харбине, является самым большим университетом естественно-научного и технологического профиля в провинции Хэйлунцзян



История 
В 2003 году ХНТУ был утверждён государственной комиссией образования как первоклассное высшее учебное заведение на уровне бакалавриата, в 2011 году вошёл в состав пятидесяти лучших высших учебных заведений, признанных государственной комиссией образования по подготовке выпускников к трудоустройству.

ХНТУ имеет четыре учебных городка. Три из них расположены в восточной, западной и южной части г. Харбин, другой учебный городок находится в провинции Шаньдун. Общая площадь университета составляет 211 га. Основные объекты учебного заведения занимают площадь, равную 88 га.

Библиотека 
В библиотеке хранится 1,95 млн книг, 6,37 Тб электронной литературы и наглядных материалов, 140 тыс. экземпляров периодических изданий на иностранном и китайском языках, имеются 22 базы данных для заказа литературы. К тому же, имеются 2 самостоятельных базы данных.
В настоящий момент в университете работают 2811 человек, среди них 1600 человек — преподаватели по различным специальностям, 816 человек доценты, один академик («Академии инженерных наук Китая»), на дневном отделении учатся около 3200 студентов, более 100 иностранных студентов.

Структура 
Во всём учебном заведении имеется:

 21 институт,
 1 отдел образования,
 4 центра проведения практики для студентов,
 54 специальности уровня бакалавриата,
 11 специализированных отделений,
 8 специальностей, имеющих особую востребованность на государственном уровне,
 14 специальностей с уклоном на провинции.

В нём работают:
 6 докторов 1-й степени,
 21 доктор 2-й степени,
 19 магистров 1-й степени,
 94 магистра 2-й степени,
 4 магистра науки (магистр инженерных наук, магистр инженерных наук и управления, магистр иностранных языков и магистр МВА),
 18 магистров получили награды в области инженерных наук,
 4 магистра в области иностранных языков.

Университеты и колледжи в Харбине